Leča je lahko:
 leča pri biologiji očesa
 optična leča
 kontaktna leča
 rastlina - navadna leča
 Leča, Srbija